Nicola Fusati – tenore italiano
 Silvino Fusati – ex cestista italiano